Basel Ghattas
 Faten Ghattas
 Faten Ghattas
 Marie-Alphonsine Danil Ghattas (1843-1927), religieuse.
 Mona Latif-Ghattas (1946-2021), écrivaine et poétesse québécoise d'origine égyptienne.
 Stéphane II Ghattas

Prénom 
 
 Ghattas Khoury
Patronyme arabe
Patronyme séfarade
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom